Hoornse Vaart (Groningen), een kanaal in de provincie Groningen
Hoornse Vaart (Noord-Holland), een kanaal in de provincie Noord-Holland